«Чёрное море» — картина Ивана Айвазовского, написанная в 1881 году. Другое название картины — «На Черном море начинает разыгрываться буря». На данной картине написано штормящее Чёрное море. Вдали еле просматривается корабль. Картине присущи только тёмные краски.

Некоторыми критиками картина оценивается как «высшее реалистическое достижение И. К. Айвазовского, где с огромной эпической силой раскрывается беспредельная ширь морских пространств».

Примечания

Ссылки 
 

Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Картины Ивана Айвазовского
Картины 1881 года